Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 5 au .

Chanda Rubin remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kim Clijsters et Jelena Dokić.

Résultats en simple

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Los Angeles
Sport en Californie en 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en août 2002